Goshen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Goshen Township (Arkansas)
 Goshen Township (Illinois)
 Goshen Township (Iowa)
 Goshen Township (Kansas)
 Goshen Township (Auglaize County, Ohio)
 Goshen Township (Belmont County, Ohio)
 Goshen Township (Champaign County, Ohio)
 Goshen Township (Clermont County, Ohio)
 Goshen Township (Hardin County, Ohio)
 Goshen Township (Mahoning County, Ohio)
 Goshen Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Goshen Township (Pennsylvania)